Il toponimo Mnichov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
 Mnichov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
 Mnichov, ora Mírová (dal 1955), comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione
 Mnichov, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
 Mnichov, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň